Die Zweite Division 1952/53 war die 36. Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann im September 1952 und endete im Mai 1953.

Reform 
Mit der Gründung der vierten Division (Promotion) wurde das Ligasystem reformiert. Die zweite Division wurde wieder eingleisig. Teilnehmer waren die beiden Absteiger aus der 1. Division und die Vereine der 2. Division 1951/52 A und B, die die Plätze Zwei bis Acht belegt hatten. Aufsteiger gab es keinen.

Modus 
Die 16 Vereine spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenersten stiegen in die Erste Division auf, während die beiden Tabellenletzten in die Dritte Division abstiegen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geringere Anzahl der Niederlagen – 3. Torquotient

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer
 Belgiumsoccerhistory

Fußballsaison 1952/53